Németország
Röttingen, település Bajorországban
Röttingen, település Baden-Württemberg tartományban